Greven kan syfta på:

Filmer 
 Greven (1916) – en amerikansk film med originaltiteln The Count
 Greven (1971) – en finländsk film med originaltiteln Kreivi

Personer
 Varg Vikernes (1973–), norsk musiker och mördare, populärt Greven
 Peder Fogstrand (1975–), svensk "Stureplansprofil", även känd som Greven

Geografi 
 Greven, Mecklenburg-Vorpommern – en kommun i Greven, Mecklenburg-Vorpommern
 Greven, Nordrhein-Westfalen – en stad i Nordrhein-Westfalen,

Se även 
 Greve